Almir Saint-Clair é um cantor, produtor e diretor de música popular brasileira.

Discografia 
Revivendo Noel Rosa

Cantores do Rio de Janeiro (estado)